Saljut-6 kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Saljut-6, 
 Saljut-6 (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar